Test Drive Unlimited Solar Crown () — предстоящая компьютерная игра серии Test Drive в жанре аркадных авто- и мотогонок, разрабатывающаяся студией Kylotonn и которая будет издана компанией Nacon. Это третья игра в подсерии Test Drive Unlimited и первый релиз в серии после восьмилетнего перерыва — последним релизом была игра Test Drive: Ferrari Racing Legends в 2012 году. Первый анонс игры был опубликован в Twitter 3 июля, а полноценный тизер был показан 7 июля 2020 года. Выход игры назначен на 2023 год.

Разработка 
В декабре 2016 года Nacon (тогда ещё Bigben Interactive) выкупила у Atari права на серию Test Drive с планами на новые релизы в серии. В 2018 году было подтверждено, что компания совместно с Kylotonn начала разработку игры.

В апреле 2020 года название игры было зарегистрировано в бюро UK Intellectual Property Office, а 3 июля 2020 года в Twitter было опубликовано 12-секундное видео, где был показан логотип игры — корона и две буквы «SC». 7 июля 2020 года на видео-мероприятии Nacon был показан, а затем был загружен на YouTube короткий тизер игры.
21 апреля 2021 года вышел кинематографичный трейлер, в котором были показаны некоторые из будущих автомобилей в игре, казино, а также платформы на которых она будет выпущена.

Игра будет идейным продолжателем других частей TDU — в ней будет воссоздан остров в масштабе 1:1, как Оаху в Test Drive Unlimited и Ибица в Test Drive Unlimited 2. Разработчики также заявили, что позаимствовали некоторые игровые механики из другой своей игры — WRC 8.

18 мая 2022 года Након и Кайлотонн объявили в центре новостей игры Steam, что игра будет отложена до 2023 года и что версии для PlayStation 4 и Xbox One были отменены, чтобы сосредоточиться на использовании более мощного оборудования, предоставляемого их соответствующими Девятое поколение игровых консолей преемников — PlayStation 5 и Xbox Series X/S — и улучшение качества игры..

Примечания 

Продолжения компьютерных игр
Компьютерные игры, разработанные во Франции
Test Drive
Компьютерные игры с открытым миром
Игры для Windows
Отменённые компьютерные игры для PlayStation 4
Игры для PlayStation 5
Отменённые компьютерные игры для Xbox One
Игры для Xbox Series X/S
Игры для Nintendo Switch
Многопользовательские и однопользовательские игры